Полісся — історико-етнографічний та природно-географічний край України, а також Білорусі, Польщі та Росії
 Полісся — тип ландшафту, для якого властиві заболочені низовинні рівнини в зоні мішаних лісів, які характеризуються підвищеною вологістю та низькою дренованостю поверхні, значними масивами хвойно-широколистяних лісів, густою річковою сіткою, розташовані переважно на Східноєвропейській рівнині

Топоніми

Села:
 Полісся — Чернігівська область, Корюківський район
 Полісся — Чернігівська область, Чернігівський район

 Полісся — колишня назва села Кутище Коростенського району Житомирської області

Полісся — село, Мінська область, Мядельський район

Спорт 
 «Полісся» — футбольний клуб із Житомира
 «Полісся» — футбольний клуб із селища Городниця Звягельського району Житомирської області
 «Полісся» — футбольний клуб із села Ставки Житомирського району Житомирської області
 «Полісся» — футбольний клуб із смт Добрянка Чернігівської області

 «Полісся» — колишня назва футбольного клубу «Славія-Мозир» з міста Мозир (Білорусь)

Інше 
 «Полісся» — готель, один з покинутих будинків у місті Прип'яті
 «Полісся» — регіональні поїзди Львівської залізниці  № 804/803, 806/805 сполученням Львів — Рівне

 «Полісся» — колишній пасажирський поїзд № 372/371 Білоруської залізниці міждержавного сполученням Могильов — Львів / Трускавець

Див. також 

 Українське Полісся
 Полісся (видавництво)

Примітки 

Полісся